Жизнь взаймы () — роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Этот роман является историей страсти и любви, действие которой происходит в 1948 году на фоне автомобильных гонок. Вдохновением послужил автогонщик Альфонсо де Портаго.

Роман был опубликован в гамбургском журнале "Kristall" в 1959 году. Перед выходом отдельного издания в 1961 году Ремарк изменил название на Der Himmel kennt keine Günstlinge (), однако в русском переводе традиционно сохраняется первый вариант названия, поскольку он был сделан Л. Б. Чёрной ещё в 1960 году по журнальному тексту. Перевод Чёрной был издан в том же году Иноиздатом, таким образом став первым отдельным изданием этого романа.

Сюжет 

Главный герой, Клерфэ – автомобильный гонщик, который отправляется в швейцарский санаторий, чтобы навестить своего товарища по гонкам, Холльмана, больного туберкулезом. Там он знакомится с молодой бельгийкой Лилиан Дюнкерк, также страдающей туберкулезом. Она находится в терминальной стадии, шансов на излечение мало, и она хочет насладиться последними месяцами жизни, а не ждать смерти. Она уже несколько месяцев желает покинуть больницу, но так и не решается на это. Все меняется, когда в больнице умирает ее подруга, и она понимает, что трупам не дают имен, им присваивают номера и обращаются с ними, как с грузом. Не желая становиться безымянным телом, она решает покинуть санаторий вместе с Клерфэ и отправиться в Париж.

Вместе они путешествуют по Европе, Лилиан наслаждается роскошными нарядами и ресторанами на деньги, которые она унаследовала от отца. В конце концов они влюбляются друг в друга, и Клерфэ начинает надеяться на будущее с ней. Однако, когда он выражает желание остепениться и хочет, чтобы ее посетил врач, она внутренне понимает, что, выйдя замуж за Клерфэ, через несколько месяцев сделает его вдовцом, и отказывается от этой идеи. Хотя она любит его, она решает уйти от него до того, как они начнут совместную жизнь. Во время одной гонки происходит авария, Клерфэ получает серьезные травмы и умирает. Лилиан, опустошенная, возвращается в Швейцарию. По пути туда она встречает Хольмана, теперь уже исцеленного, которому предложили бывшую работу Клерфэ. Шесть недель спустя Лилиан умирает.

Киноадаптация 
«Жизнь взаймы» — фильм 1977 года, основанный на романе. В фильме принимали участие Аль Пачино в роли автогонщика Бобби Дирфилда и Марта Келлер в роли Лилиан Дюнкерк.

Примечания 

Романы Эриха Марии Ремарка
Романы 1959 года
Литература Германии
Романы на немецком языке